En concert est le premier album live du groupe Empalot.
Il a été enregistré en 2003 à Toulouse avec l'aide du collectif Antistatic. Il a été mixé et masterisé par Laurentx Extemendi au Studio des Milans en 2004.

Morceaux 

  "dru" (3:59)
  "conference" (1:01)
  "the pim pam show" (3:28)
  "muy bien!" (2:43)
  "mister inconvenient" (3:08)
  "vvvvv" (0:55)
  "la trappe de especial" (5:24)
  "π kk" (4:06)
  "zaramapotato" (3:05)
  "ua 2" (19:31)

Album musical sorti en 2004